Nora bezeichnet:
 Nora, einen weiblichen Vornamen
 (783) Nora, einen Asteroiden
 Hurrikan Nora (1997)
 Nora (Festung), eine Bergfestung an der Westgrenze des antiken Kappadokiens
 Nora oder Ein Puppenheim, ein Schauspiel von Henrik Ibsen (1879)
 Nora (Katze)
 Nora B-52, eine Panzerhaubitze
 Nora (App), Eigenschreibweise: nora, Notruf-App der deutschen Bundesländer

Filme:
 mehrere Verfilmungen von Ibsens Schauspiel:
 Nora (1923), einen deutschen Spielfilm von Berthold Viertel
 Nora (1944), einen deutschen Spielfilm von Harald Braun
 Nora (1973, Losey), britisch-französischer Spielfilm von Joseph Losey
 weitere siehe unter Nora oder Ein Puppenheim #Verfilmungen
 Nora – Die leidenschaftliche Liebe von James Joyce, einen Spielfilm von Pat Murphy (2000)
 Nora (2013), einen deutschen Spielfilm von Curtis Burz
 Nora (Dokumentarfilm), einen Dokumentarfilm (2010)
 Nora (Kurzfilm), einen Kurzfilm (2008)

Wirtschaft:
 Nora Radio GmbH, einen ehemaligen deutschen Radiohersteller, siehe Heliowatt
 Radio NORA, einen Radiosender
 nora systems, einen Hersteller von Kautschuk-Bodenbelägen und -Bodenbelagssystemen
 den Markennamen einer Konfitüre des norwegischen Lebensmittelherstellers Stabburet
 Nora (Verlag), einen Verlag aus Berlin

Fortbewegungsmittel:
 Nora (Schiff), ein italienisches Frachtschiff
 im Fliegerjargon das französische Transportflugzeug Nord Noratlas

Orte in Europa:
 Nora (Schweden, Gemeinde) in Schweden
 Nora (Schweden, Ort), den Hauptort der schwedischen Gemeinde
 Nora (Italien), eine antike Stadt auf Sardinien

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nora (Illinois)
 Nora (Indiana)
 Nora (Kentucky)
 Nora (Nebraska)
 Nora (South Dakota) im Union County
 Nora (Virginia)
 Nora (Wisconsin) im Dane County

Flüsse:
 Nora (Nalón), einen Nebenfluss des Nalón in Spanien
 Nora (Selemdscha), einen Nebenfluss der Selemdscha in Russland
 Nora (Wolga), einen Nebenfluss der Wolga in Russland

Sonstige geografische Objekte:
 Nora (Insel), zu Eritrea gehörende Insel
 Nora (Äthiopien), historische Stadt nahe Shewa Robit in Äthiopien mit einer Moscheeruine aus dem 14./15. Jahrhundert

Nora ist der Familienname folgender Personen:
 Pierre Nora (* 1931), französischer Historiker
 Salma de Nora (* 1979), spanische Erotik- und Pornodarstellerin

Siehe auch

 Nohra (Begriffsklärung)
 Norah
 Nora Springs, eine Kleinstadt im Floyd County, Iowa, USA
 Nora Township (Begriffsklärung)
 De Nora